Megascolia procer — вид гигантских ос-сколий рода Megascolia из семейства Scoliidae. Индонезия, Мьянма.

Описание 
Одни из самых крупных ос и одни из крупнейших представителей отряда перепончатокрылые в целом. Длина самок 48—54 мм (размах крыльев 94—100 мм), самцов 40—48 мм (размах крыльев 80—88 мм). Основной цвет блестящий чёрный, с жёлтыми отметинами на голове, переднегрудке, мезоскутуме, первом и третьем тергитах брюшка. Вид Megascolia procer был впервые описан в 1802 году немецким энтомологом Иоганном Карлом Вильгельмом Иллигером (Johann Karl Wilhelm Illiger; 1775—1813).

Примечания

Литература 
 Фатерыга А. В.; К. И. Шоренко. 2012. Осы-сколии (Hymenoptera: Scoliidae) фауны Крыма. Українська ентомофауністика 2012, 3(2): 11-20.
 Штейнберг Д. М.. 1962. Сем. сколии (Scoliidae). Издательство АН СССР, Москва, Ленинград, Том 8, 1-186 (Фауна СССР. Насекомые перепончатокрылые. Том. XIII. Новая серия, № 84).

Ссылки 
 

Сколии
Животные, описанные в 1802 году
Насекомые Азии
Эндемики Юго-Восточной Азии